Мельники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мельники — деревня в Ганцевичском районе Брестской области.
 Мельники — хутор в Жабинковском районе Брестской области.
 Мельники — деревня в Волчинском сельсовете Каменецкого района Брестской области.
 Мельники — деревня в Речицком сельсовете Каменецкого района Брестской области.
 Мельники — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Мельники — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Мельники — хутор в Видзовском сельсовете Браславского района Витебской области.
 Мельники — хутор в Видзовском поселковом совете Браславского района Витебской области.
 Мельники — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Мельники — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Мельники — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Мельники — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Мельники — село в Белогорском районе Крыма.
 Мельники — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Мельники — село в составе города Партизанск Приморского края.

Украина 
 Мельники — село в Барском районе Винницкой области.
 Мельники — посёлок в Жмеринском районе Винницкой области.
 Мельники — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Мельники — село в Шацком районе Волынской области.
 Мельники — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области.
 Мельники — село в Яворовском районе Львовской области.
 Мельники — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Мельники — село в Роменском районе Сумской области.
 Мельники — село в Каневском районе Черкасской области.
 Мельники — село в Чернобаевском районе Черкасской области.
 Мельники — село в Чигиринском районе Черкасской области.

См. также 
 Мельники-Мостище 
 Мельники-Речицкие
 Мельники (река)
 Мельник